Die Kolonie bezeichnet:

 Die Kolonie (1981), deutscher Spielfilm von Horst E. Brandt 
 Die Kolonie (1987), deutscher Spielfilm von Orlando Lübbert
 Verweistitel von The Colony – Umzug ins Verderben (1995), US-amerikanischer Spielfilm von Rob Hedden